Hans Langmaack ist der Name folgender Personen:

* Hans Langmaack (Schauspieler) (1870–1949), deutscher Schauspieler, Rezitator, Hörspielsprecher, -regisseur und Schauspiellehrer
 Hans Langmaack (Informatiker) (* 1934), deutscher Informatiker